Подоля́к () — украинская фамилия. Известные носители:
 Подоляк, Александр Иванович (род. 1962) — советский и российский футболист.
 Подоляк, Валерий Иванович (род. 1965) — советский и российский футболист.
 Подоляк, Ирина Игоревна (род. 1967) — украинский политик.
 Подоляк, Михаил Михайлович (род. 1972) — украинский политик, политтехнолог, журналист.
 Подоляк, Сергей Андроникович (род. 1982) — украинский самбист.

См. также 
 Подоляка
 Подоляки
 Подаляк
 Подолякин
 Подоляко
 Подолян
 Подоляник
 Подолянчик